Coelodonta (лат., от  — полый зуб) —  род вымерших млекопитающих из семейства носороговых. Обитали на территории Евразии в промежутке от 3 700 000 лет назад до примерно 10 000 лет назад (от плиоцена до плейстоцена). Их ближайший ныне живущий родственник — суматранский носорог.

Систематика 

Родственные связи носороговых, включая Coelodonta, представлены на следующей кладограмме:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2021 года в род включают 4 вымерших вида:

Примечания 

Вымершие носороговые
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
†